Ca n'Oliveres o Cal Calbó, masia d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) 
 Ca n'Oliveres (Oristà), masia d'Oristà (Osona) 
 Ca n'Oliveres Vell. masia de Lliçà de Vall (Vallès Oriental) 
 Ca n'Oliveres (Sant Just Desvern), edifici del municipi de Sant Just Desvern (Baix Llobregat) 
 Estació de Ca n'Oliveres, estació de les línies T1, T2 i T3 de la xarxa del Trambaix sobre el carrer Laureà Miró, al barri de Can Vidalet d'Esplugues (Baix Llobregat)